Băltăreți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Băltăreți (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Băltăreți (Galați), Dorf im Kreis Galați